Kostelů svatého Jana Křtitele bylo v Praze více:
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Dolní Chabry) – románský kostel s freskami stojící na místě staršího kostela a rotundy
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Hostivař) – původně gotický farní kostel
 Kostel svatého Jana Křtitele v Oboře – zaniklý farní kostel osady na území Malé Strany, dnes Šporkova ulice
 Kostel svatého Jana Křtitele Na prádle – románsko-gotický kostel u Kampy na Malé Straně
 Kostel svatého Jana Křtitele (Staré Město) – zvaný na Zábradlí (podle něj nazvána ulice a divadlo), zbořený 1896

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení